Kaseni –  jednostka administracyjna w Nepalu  w dystrykcie Morang.
 Kaseni –  jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Palpa.